Augies o Augias (Augeas o Augias) fou un poeta grec de la comèdia mitjana. És esmentat per Suides i altres. Va escriure poemes èpics que sembla que va agafar d'Antímac de Teos.

Referències 

Poetes de la comèdia mitjana
Poetes atenencs de l'antiguitat